Bunjevačke i šokačke novine (Budimpešta) (1924.-?)
Bunjevačke i šokačke novine (Kalača) (1870. – 1872.)